Аманкул Куттубаев (; 19 августа 1907, с. Джыламыш(ныне  Чуйская область Киргизия) — май 1984) — киргизский и советский театральный деятель, режиссёр, актёр театра, драматург. Народный артист Киргизской ССР (1946). Лауреат Государственной премии Киргизской ССР имени Токтогула Сатылганова (1970).

Биография 
Аманкул рано потерял родителей (его мать умерла, когда ему было четыре года, а отец — девять лет) и начал работать. После окончания специальных курсов уже в семнадцатилетнем возрасте стал учителем в родном селе Джыламыш. 

В 1926 году поступил на учёбу в Киргизскую музыкально-драматическую театральную студию (ныне — Кыргызский национальный академический драматический театр имени Т. Абдумомунова), в которой сочетал обучение с актёрской работой и выполнением обязанностей ассистента режиссёра.

В 1930 году студию переименовывают в Киргизский государственный театр, а Куттубаев начинает самостоятельную режиссёрскую деятельность. В 1932 году он становится художественным руководителем театра. Для получения дополнительных знаний о режиссуре Аманкул Куттубаев поступает на режиссёрский факультет  Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского, который заканчивает в 1940 году. В том же году вступает в ВКП(б).

В 1939—1952 — главный режиссёр Киргизского театра оперы и балета (до 1944 года носил название Киргизского музыкально-драматического театра), в 1952—1963 г. — его директор.

Ещё будучи студентом четвёртого курса ГИТИСа поставил на сцене Фрунзенского музыкально-драматического театра поставил в качестве режиссёра первую киргизскую оперу «Айчурек». Опера была представлена в мае 1939 года на первой декаде киргизского искусства в Москве и была высоко оценена критиками. Её постановка не только была зачтена Куттубаеву как дипломная работа, но и принесла режиссёру Орден Трудового Красного Знамени, а также звание Заслуженного деятеля искусств Киргизской ССР. 

По окончании ГИТИСа организовал первую в Киргизии группу молодых режиссёров.

Аманкул Куттубаев автор либретто оперы «Патриоты» (1941, совместно с Кубанычбеком Маликовым) — первой советской оперы, посвящённой начавшейся Великой Отечественной войне, а её основной темой, основанной на киргизских народных песнях, стали проводы добровольцев на фронт. Кутубаев выступил и режиссёром оперы, премьера которой состоялась 14 ноября 1941 года.

В 1943 году совместно с Касымаалы Эшимбековым в качестве режиссёра поставил первую киргизскую национальную музыкальную комедию «Кто что сделал», которая, однако, шла на сцене недолго.

В 1946 году Куттубаеву присвоено звание Народного артиста Киргизской ССР.

В 1964 году вышел на пенсию. Уже после выхода на пенсию, в 1970-м получил премию Государственную премию Киргизской ССР имени Токтогула Сатылганова за поставленную им ранее оперу «Манас».

Скончался в мае 1984 года в результате инсульта.

Театральная деятельность

Автор пьес 
 «Враги колхоза» (1932);
 «Джаныл» (1946, совместно с Кубанычбеком Маликовым);
 «Мы не те, что были» (1951, совместно с Кубанычбеком Маликовым);
 «Молодцы» («Азаматтар», совместно с Кубанычбеком Маликовым);

Драматический режиссёр 
 «Враги колхоза» (1932, по собственной пьесе);
 «Не смерть, а жизнь» («Аджал ордуна», 1934, по пьесе Жусупа Турусбекова)

Оперный режиссёр 
1938 год — «Не смерть, а жизнь» («Аджал ордуна») (совместно с Владимиром Яковлевичем Васильевым; композиторы: Власов, Малдыбаев, Фере);

1939 год — «Лунная красавица» («Айчурек») (композиторы: Власов, Малдыбаев, Фере);

1940 год — «Токтогул» (совместно с Владимиром Яковлевичем Васильевым; композитор — Веприк);

1941 год — «За счастье народа» («Фрунзе на Туркфронте») (совместно с Владимиром Яковлевичем Васильевым; композиторы: Власов, Фере);

1941 год — «Патриоты» (композиторы: Власов, Малдыбаев, Фере);

1942 год —  «Золотой чуб» («Кокуль») (совместно с Ольгой Михайловной Борисевич; композитор — Раухвергер);

1943 год — «Кто что сделал» (совместно с Касымаалы Эшимбековым; композиторы: Абдраев, Тулеев, Аманбаев, Малдыбаев);

1946 год  (переработана в 1966) —  «Манас» (совместно с Владимиром Яковлевичем Васильевым; композиторы: Власов, Малдыбаев, Фере); 

1949 год — «Кармен» (совместно с Владимиром Яковлевичем Васильевым; композитор — Бизе);

1951 год — «На берегах Иссык-Куля» (совместно с Владимиром Яковлевичем Васильевым и Савелием Анатольевичем Малявиным; композиторы: Власов, Малдыбаев, Фере);

1952 год — «Айдар и Айша» (совместно с Владимиром Яковлевичем Васильевым; композиторы: Аманбаев и Германов);

1954 год — «Не смерть, а жизнь» («Аджел ордуна») (совместно с Владимиром Яковлевичем Васильевым; композиторы: Власов, Малдыбаев, Фере);

1958 год — «Токтогул» (композиторы: Власов, Малдыбаев, Фере);

1960 год — «Проделки Майсары» (композитор — Юдаков);

1961 год — «Джамиля» (совместно с Романом Иринарховичем Тихомировым; композитор — Раухвергер) и др.

Награды и почётные звания 
 орден Ленина (01.11.1958)
 Орден Трудового Красного Знамени (07.06.1939)
 Заслуженный деятель искусств Киргизской ССР (1939)
 Народный артист Киргизской ССР (1946)
 Государственная премия Киргизской ССР имени Токтогула Сатылганова (1970)

Память 
 Одна из улиц столицы Кыргызстана — Бишкека названа его именем.
 Средняя школа в родном Куттубаеве районе — Сокулукском, носит его имя.
 В 1990 году Копбаем Кумушалиевым была издана книга о Аманкуле Куттубаеве.

Примечания

Ссылки 
 Куттубаев Аманкул. Музыкальная энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, Советский композитор. Под ред. Ю. В. Келдыша. 1973—1982.
 Анастасия Карелина. Первый из первых. // «Вечерний Бишкек». 19 мая 2017 года. № 58 (11231)
 Куттубаев, Аманкул. Театральная энциклопедия. Том 3. С. — 242. /Глав. ред. П. А. Марков — М.: Советская энциклопедия, 1964. — 1086 стб. с илл., 7 л. илл.
 Киргизский театр оперы и балета. Театральная энциклопедия. Том 3. С. — 242. /Глав. ред. П. А. Марков — М.: Советская энциклопедия, 1964. — 1086 стб. с илл., 7 л. илл.
 Киргизская Советская Социалистическая Республика. // Большая Советская Энциклопедия
 Амманкул Куттубаев. // Национальная библиотека Киргизии.
 
 
 
 
 

Оперные режиссёры XX века
Театральные деятели Киргизии
Народные артисты Киргизской ССР
Заслуженные деятели искусств Киргизской ССР
Лауреаты Государственной премии Киргизской ССР
Члены КПСС
Выпускники режиссёрского факультета ГИТИСа
Умершие от инсульта